Туат:

 Туат — регион (группа оазисов) на западе центральной части Алжира в провинции Адрар.
 Туат — язык зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийской семьи, распространённый в регионе Туат.
 Туат — племенное объединение в древней Ирландии.